Саморозпакувальний архів ()
 НФІкс (журнал)